Incorporated Television Company
 ITC Entertainment
 Internationaal Handelscentrum (International Trade Centre)
 International Typeface Corporation, uitgeverij van lettertypen
 University of Twente, Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, ITC, een faculteit van de TU Twente
 International Touring Car Championship, een voormalige autosportklasse
 Intermachten Territoriaal Commando, voormalige structuur Belgische defensie